Университет Македонии () — государственный университет города Салоники, Македония, Греция, который готовит специалистов в области экономики, социальных и политических наук.

Университет Македонии основан в 1957 году как Высшая школа промышленного образования в Салониках. В 1991 году школу переименовали в университет, а учебное заведение в целом изменило своё местонахождение, были также созданы новые факультеты управления и экономики.

Структура 
 Экономический факультет
 Факультет делового администрирования
 Факультет международных, европейских исследований и дипломатии
 Факультет учета и финансов
 Факультет прикладной информатики
 Факультет образования и социальной политики.
В дополнение к этим двум факультетам в 1998 году созданы:
 Факультет славянского и балканского востоковедения (единственный в Греции)
 Факультет музыкальной науки и искусства
В 2004 году основаны еще два факультета, а их студгородки расположены в городах Эдеса и Науса:
 Факультет маркетинга и управления операциями (Эдеса)
 Факультет управления технологиями (Науса)

Международные программы для студентов 
 AIESEC
 Erasmus Student Network

Ссылки 
 
 

Салоники
Греческая Македония
Университеты Греции